Ляшко́ () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Ляшко, Александр Павлович (1915—2002) — советский государственный и партийный деятель.
 Ляшко, Анастасия Анатольевна (род. 2005) — российская волейболистка.
 Ляшко, Вениамин Иванович (1925—1980) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 
 Ляшко, Денис Петрович (род. 1980) — украинский футболист.
 Ляшко, Евгений Антонович (1903 — ?) — подполковник ВС СССР, генерал бригады Народного Войска Польского.
 Ляшко, Иван Иванович (1922—2008) — советский, украинский учёный.
 Ляшко, Николай Николаевич (1884—1953) — советский писатель.
 Ляшко, Олег Валерьевич (род. 1972) — украинский юрист, политик, журналист и редактор.
 Ляшко, Юрий Гаврилович (1943—2015) — российский политический деятель.

См. также 
 Лашко (значения)